«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (; «Проект Ведьма из Блэр») — американский малобюджетный фильм ужасов 1999 года, снятый Дэниелом Мириком и  по сценарию написанному ими же. История повествует о трёх студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая свой курсовой проект о местной легенде — ведьме из Блэр. Фильм снят любительскими камерами в виде документальной ленты, якобы составленной из материалов, отснятых пропавшими студентами. 

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» собрал почти 250 миллионов долларов по всему миру, став одним из самых успешных независимых фильмов всех времён, а также 41-м самым кассовым фильмом ужасов в истории. Фильм положил начало медиафраншизе, которая включает два сиквела («Ведьма из Блэр 2: Книга теней» (2000) и «Ведьма из Блэр: Новая глава» (2016)), романы, комиксы и видеоигры. Фильму приписывают возрождение жанра найденной плёнки, который позже был использован в таких успешных фильмах ужасов, как «Паранормальное явление» (2007) и «Монстро» (2008).

Мирик и Санчес придумали легенду о ведьме из Блэр в 1993 году. Они разработали 35-страничный сценарий, в котором должны были быть импровизированные диалоги. Режиссёры подготовили объявление о кастинге в журнале ; на роли были приглашены Хэзер Донахью,  и Джошуа Леонард. Производство фильма началось в октябре 1997 года, основные съёмки проходили в Мэриленде в течение восьми дней. Было отснято около 20 часов материала, который был смонтирован так, что в итоге получилось 82 минуты. Первоначальный бюджет фильма составлял примерно 20 000—60 000 долларов, окончательная стоимость фильма после монтажа составила около 200 000—750 000 долларов.

Премьера фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» состоялась на кинофестивале Сандэнс в полночь 23 января 1999 года, а в рекламной кампании фильма говорилось, что актёры либо «пропали без вести», либо «умерли». Благодаря успешному показу фильма на фестивале Сандэнс, компания  купила права на его прокат за 1,1 миллиона долларов. Фильм вышел в ограниченный прокат 14 июля того же года, а затем, начиная с 30 июля, вышел в широкий прокат. В то время как критики восприняли фильм в основном положительно, зрители восприняли его неоднозначно.

Сюжет 
Во вступительных титрах написано: «В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесу недалеко от , штат Мэриленд, во время съёмок документального фильма. Год спустя их плёнки были найдены». Студентов звали Хэзер Донахью, Джошуа Леонард и Майкл Уильямс — они снимали документальный фильм о местной легенде про ведьму из Блэр.

Из интервью с жителями Бёркиттсвиля они узнают основные детали легенды о ведьме из Блэр. Согласно рассказам местных жителей, маньяк Растин Парр, действовавший под влиянием ведьмы, похитил и убил семерых детей, он всегда ставил одного ребёнка в угол, пока убивал другого, так как не мог смотреть им в лицо. После этого герои отправляются в лес, где, по словам местных жителей, можно найти одно из мест, где были найдены жертвы ведьмы, — Гробовая скала.

Оставив машину на дороге, участники съёмок вскоре обнаруживают, что заблудились. На протяжении нескольких ночей вокруг их палатки были слышны шаги, плач и другие странные звуки, что повергает участников в состояние паники. В лесу они встречают странные символы — кучки камней, фигуры из хвороста. После утери карты местности между студентами начинаются конфликты. В один из дней они шли 15 часов в одном направлении, однако вернулись на то же место. Вскоре бесследно исчезает Джошуа. Ночью Майкл и Хэзер слышат крики, а утром у входа палатки находят горстку прутьев завернутые в куски рубашки Джошуа, внутри прутьев свёрток, а там отрезанный язык, пальцы и зубы, но Хэзер не решается говорить об этом Майклу.

В финале Хэзер записывает предсмертную речь, где извиняется перед своими родителями и родителями Джошуа и Майкла. Ночью, услышав голос Джошуа, Хэзер и Майкл с камерами углубляются в лес, где обнаруживают заброшенный дом. Майкл спускается в подвал, внезапно его кто-то (или что-то) сильно толкает и его камера падает на пол. Затем в подвал спускается Хэзер, она видит Майкла, стоящего в углу, и камера Хэзер также падает на пол.

Хронология мифологии ведьмы из Блэр

Производство

Предшественники 
Одним из первых фильмов частично снятых в жанре найденной плёнки считается «Ад каннибалов» (1980) Руджеро Деодато. В нём по сюжету журналисты отправляются в глубь Амазонки, чтобы разыскать пропавших там репортёров, но в итоге, в племени каннибалов находят плёнки снятые этими репортёрами, из которых становится ясно, что каннибалы напали на них и убили. Также предшественником «Ведьмы из Блэр» считается фильм, снятый всего на год раньше, но получивший гораздо меньшую известность — «Последняя трансляция» (1998). Его также сняла пара молодых режиссёров — Стефан Авалос и Лэнс Уейлер. «Последняя трансляция» имеет много общего с «Ведьмой из Блэр», что привело к многочисленным обвинениям Мирика и Санчеса в плагиате. В статье для журнала  Сара Кендзиор приводит доводы в пользу «Последней трансляции» и его создателей, утверждая, что сходство есть «не только в сюжете и структуре, но и в их соответствующих веб-сайтах, тактике продвижения и даже логотипах». Она также утверждает, что те, кто был вовлечен в работу над «Ведьмой из Блэр», «неохотно комментируют более ранний проект», и предполагает, что это должно вызвать подозрение. В нём по сюжету кинематографисты также погибают в лесу, когда снимают документальную ленту по местной легенде о «Джерсийском дьяволе».

Сами же Мирик и Санчес отметили, что на них повлияли, телесериал «», и фильмы ужасов «Воспоминания о будущем» (1970) и «Легенда Богги Крик» (1972). Среди других источников вдохновения — коммерчески успешные фильмы ужасов, такие как «Сияние» (1980), «Чужой» (1979), «Омен» (1976) и «Челюсти» (1975) — последний фильм оказал большое влияние, поскольку ведьма также скрывается от зрителей, что усиливает страх перед неизвестностью.

Сценарий 
Изначально идея фильма появилась у режиссёров Дэниела Мирика и Эдуардо Санчеса ещё в 1993 году. Мирик и Санчес, будучи тогда студентами Университета Центральной Флориды, вдохновились идеей создания фильма после того, как поняли, что документальные фильмы о паранормальных явлениях кажутся им более страшными, чем традиционные фильмы ужасов. Они решили создать фильм, сочетающий в себе стили обоих фильмов. Для производства проекта они вместе с , Робином Коуи и Майклом Монелло основали компанию Haxan Films. Название своей компании они взяли в честь немого документального фильма «Ведьмы» 1922 года, который в оригинале назывался Häxan.

Тогда рабочим названием фильма было просто «Фильм Лес» (). Дальше режиссёры начали развивать идею, что привело к написанию тридцати пяти страничного сценария. После того как «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» вышла на экраны, компания Haxan Films заявила, что идея была зарегистрирована в Гильдии сценаристов Америки в 1996 году, а Санчес после говорил, что концепция фильма возникла ещё в 1992 году. Эта ранняя версия сценария была скорее просто воплощением идеи, чем полноценным сценарием, там не было прописано никаких диалогов, был только примерный набросок повествовательной части фильма. В дальнейшем в сценарии так и не появилось чётко прописанных диалогов, это было сознательное решение режиссёров, так они хотели поощрить как можно больше импровизации со стороны актёров. Санчес говорил в интервью сайту The A.V. Club, что они «не хотели возлагать на актёров подобные ограничения». По мнению киноведа Питера Тернера «отсутствие диалогов заставляет актёров придумывать свои реплики на месте», их персонажи становятся более свободными, но это в свою очередь может привести к гораздо большему отснятому материалу и более тщательной работе на этапе монтажа, что также может создать «моменты реалистичной спонтанности» и положительно сказаться на восприятии фильма снятого в псевдодокументальном стиле. При разработке мифологии фильма создатели использовали множество источников вдохновения. Например, несколько имён персонажей являются почти анаграммами: Элли Кедвард (Ведьма из Блэр) — это Эдвард Келли, мистик XVI века, а Растин Парр, вымышленный убийца детей 1940-х годов, начинался как анаграмма Распутина. Режиссёры включили аллюзии на Салемские процессы над ведьмами и пьесу Артура Миллера «Суровое испытание» 1953 года, чтобы обыграть тему несправедливости по отношению к тем, кто был причислен к ведьмам.

Фильм изначально задумывался как более традиционный документальный фильм, а кадры, снятые актёрами, должны были появиться только в последней части, после документального рассказа о проклятии ведьмы из Блэр. Но уже после того как у режиссёров на руках был весь материал с актёрами, на этапе монтажа было решено сделать кадры снятые актёрами ключевой линией повествования в фильме.

Финансирование 
По словам Санчеса, «первоначальный бюджет, чтобы выпустить фильм в прокат, составлял, вероятно, от 20 000 до 25 000 долларов. Затем, когда мы приехали на Сандэнс, чтобы сделать копию и свести звук, мы, примерно, уложились в 100 000 долларов». Ранние этапы работы над фильмом не стоили почти ничего, создатели были настолько экономны, что даже купили одну из камер, сняли фильм и успели вернуть её обратно, чтобы получить назад свои деньги. Прежде чем приступить к съёмкам фильма, создатели должны были собрать деньги, необходимые для первоначального бюджета. Для этого они сняли восьмиминутный трейлер к фильму, чтобы заинтересовать инвесторов. Этот мини-документальный фильм рассказывал об исчезновении трёх студентов-кинематографистов в лесу во время съёмок документального фильма о ведьме из Блэр. Мирик и Санчес представили короткометражный фильм как настоящий, убедив зрителей в его правдивости с помощью поддельных газетных статей и новостных кадров. В ролике вкратце рассказывалась предыстория и мифология. Также говорилось, что компания Haxan films намеревалась приобрести эти «сенсационные и невероятные настоящие» кадры. Ещё до того как снять свой фильм режиссёры смогли заинтересовать продюсера , который поддерживал небольшие малобюджетные проекты. Он вспоминал, что когда увидел восьмиминутный тизер фильма, то был поражён и не мог поверить в происходящее: «Я никогда не слышал о подобном». В то время Пирсон вел на телевидении своё шоу о кино , там он впервые показал кадры из «Ведьмы из Блэр» не сказав зрителям о том, что они были ненастоящими. Зрители поверили, один детектив даже позвонил ему, чтобы предложить свою помощь в поиске пропавших. После того как Пирсон признался, в том, что кадры являются частью фильма, зрители начали обсуждать этичность данного поступка с моральной точки зрения.

Хотя создатели фильма не хотели прямо заявлять, что их картина является реальным доказательством исчезновения людей, короткометражный фильм произвел желаемый эффект, вызвав интерес к проекту. Grainy Pictures, компания Пирсона, решила вложить в фильм 10 000 долларов. После того как фильм попал на фестиваль независимого кино Сандэнс, права на фильм купила компания Artisan Entertainment. По словам Санчеса, «они сделали новый саунд-микс и заставили нас переснимать некоторые вещи». Оригинальной концовкой фильма была та, где Майк в углу комнаты стоит лицом к стене. Компания попросила снять несколько других концовок, например были сняты: Майк висит в петле; Майк, распятый на большой фигуре из палок; Майк с разорванной рубашкой и весь в крови. В итоге компания остановилась на оригинальной концовке, которая в итоге и попала в прокатную версию фильма. С учётом пересъёмок бюджет фильма возрос примерно до 500 000—750 000 долларов.

Кастинг 
На три главные роли режиссёры изначально искали абсолютно никому не известных актёров. Также им требовались актёры с безупречными импровизационными навыками, плюс они должны были по характеру подходить друг другу. В течение года было отсмотрено около двух тысяч актёров. Объявления о поиске актёров были размещены в журнале . В объявлениях подчеркивалось, что художественный фильм будет в значительной степени импровизированным, а съёмки будут проходить в лесистой местности. По словам Хэзер Донахью, прослушивания для фильма проходили в Musical Theater Works в Нью-Йорке. На прослушивании актёрам сразу же ставились различные задачи, например Джошуа Леонард рассказывал: «Режиссёры сразу же говорили: „Вы были в тюрьме последние девять лет. Мы — комиссия по условно-досрочному освобождению. Почему мы должны вас отпустить?“ Тем, кто не мог мгновенно вжиться в образ, показывали дверь». Режиссёры обращали внимание на то, что бы актёры были достаточно выносливы, чтобы справиться с физическими и эмоциональными нагрузками на съёмках. В итоге за дни съёмок фильма у актёров не было никакого обслуживания, никакого грима, никаких костюмов и никакого чёткого сценария.

Съёмки 
С самого начала авторы фильма планировали, что он полностью будет снят на 16-миллиметровую плёнку, по их мнению, так картина казалась бы более страшной. Но продюсер Грег Хейл предложил, что некоторые кадры должны быть сняты на более дешёвую плёнку. В конце концов, режиссёры решили, что будет не лишним, если у Хэзер будет своя камера Hi-8 для съёмок за кадром, и это позволит снять больше материала на более дешёвую плёнку. Этот подход позволил создать контраст между профессиональной съёмкой своего проекта и «закулисными» съёмками в неформальной обстановке. Съёмки начались в октябре 1997 года и заняли всего восемь дней. Хэзер, Майкл и Джошуа практически всё время снимали друг друга, перед этим они прошли двухдневное обучение работы с оборудованием которым им придётся пользоваться в дальнейшем. Специалист по звуку обучал Майкла работе с DAT и правильному выставлению настроек, а Мирик обучал Джошуа работе с 16-миллиметровой кинокамерой. «Ведьма из Блэр» был уникальным фильмом в данном случае, его полностью сняли сами актёры, обычно даже фильмы снятые в жанре найденной плёнки снимают профессиональные режиссёры и операторы. В данном случае режиссёры присутствовали рядом с актёрами только на съёмках в городе, а когда актёры ушли в лес, то режиссёров рядом не было вовсе. Актёры должны были использовать свои собственные имена, это было сделано для того, что бы они реже выходили из образа, а даже если такое и случится, то это можно было бы поправить на стадии монтажа. Во время съёмок если они были голодны или раздражали друг друга, камера всегда оставалась включённой. Эта напряжённость между персонажами и желание Хэзер продолжать съёмки также помогли определить характер Хэзер и облегчили работу Донахью как актрисы. Позже она вспоминала: «Значительная часть моего характера возникла из того факта, что я должна была как-то оправдать необходимость держать камеру перед лицом людей во время крайних трудностей». Хотя актёры и были полностью свободны в импровизации, у них были ориентиры, которых они должны были придерживаться в повествовании. Когда актёров не было рядом Мирик и Санчес оставляли свёртки, кучи камней и фигурки из палок, которые должны были обнаружить персонажи по сюжету. Они же наносили слизь на рюкзаки героев и издавали пугающие звуки по ночам, а в какой-то момент даже напали на палатку, чтобы напугать актёров. В интервью журналу Starburst Хейл говорил: «Обычно сознание изолирует вас от сильного страха. Но если бы мы смогли измотать актёров психически и физически, то к концу фильма, когда происходят действительно напряжённые вещи, они бы обратились к той части психики, которую обычно не трогают. Изоляция будет снята, и они будут реагировать более первобытным образом».Начиная с первого съёмочного дня, когда герои берут интервью у местных жителей, режиссёры лишь вкратце проинструктировали актёров о том, куда идти и у кого брать интервью. В результате Хэзер, Майк и Джош брали интервью как у специально нанятых актёров, так и у обычных людей с улицы. В финальный монтаж фильма попали и те и другие. Несмотря на то, что создатели фильма с нуля придумали всю мифологию, были люди, которых интервьюировали на камеру, но которые не были подсаженными статистами, и они утверждали, что слышали о ведьме, например, женщина на улице с маленьким ребёнком на руках. Нанятые статисты также выполняли и дополнительную роль, они давали героям подсказки и указания, куда идти дальше и кого опрашивать, если они хотят узнать больше. Локации леса снимали в государственном парке Мэриленда , а режиссёры следили за передвижением актёров через GPS. На случай крайней необходимости у актёров с собой была рация. Съёмочная группа оставляла послания для актёров и передавала им координаты, таким образом герои знали куда им нужно двигаться. В посланиях были записки для каждого персонажа, с указанием дальнейших действий. Секретность, недоверие и напряжение, возникшие между персонажами, несомненно, в какой-то мере обусловлены тем, что каждый актёр не знал, что написано в записке другого актёра. Они могли свободно создавать сцены и вести своих персонажей так далеко, как им хотелось, не забывая о режиссёрских ремарках. Хэзер Донахью например рассказала о записке, которую получила от режиссёров перед своей сценой исповеди. В ней говорилось, что она собирается умереть и должна загладить свою вину перед всеми людьми, которых она обидела, и что она должна попытаться умереть с чистой совестью, насколько это возможно. Весь её монолог был чистой импровизацией. Знаковое обрамление кадра, в котором видна только верхняя половина её лица, также было счастливой случайностью, поскольку Донахью думала, что в кадр её лицо попало полностью.

В GPS передатчиках актёров были заложены координаты мест, которыми можно было воспользоваться в крайнем случае. Однажды после того как практически целый день шёл дождь, актёры воспользовались этой возможностью. Они пришли в дом, где их ждал горячий какао и была возможность воспользоваться «настоящим туалетом». Режиссёры заставляли актёров каждый день преодолевать всё большие расстояния. Вместе с дальнейшими указаниями в коробках из под молока, актёры находили небольшие порции еды. Однако эти запасы намеренно уменьшались с каждым днём, чтобы сделать актёров более голодными, более возбуждёнными и более измотанными. В последние два дня съёмок Хэзер и Майкл, получали только один энергетический батончик  и банан в день.

Большая часть фильма была снята с одного дубля, актёры просто снимали всё, что с ними происходило не тратя время на повторные дубли. Единственные сцены, которые не были сняты с первого дубля, — это момент, когда Хэзер и Майкл обнаруживают пакет с зубом и кровью, и финальный кадр, в котором Майкл стоит в углу комнаты. Первоначально Хэзер выбросила пакет, не рассмотрев его как следует, и съёмочная группа решила вмешаться и заставить её переснять сцену. Финальную сцену пришлось переснять из-за того, что первый раз Майкл не был в фокусе. Далее сцена переснималась уже под руководством компании Artisan, когда она купила права на фильм. Уильямс позже вспоминал о съёмках последней сцены: «Дом был для меня по-настоящему страшным, потому что мы не знали, с чем столкнёмся».

Постпродакшн 
Всего было отснято примерно 20 часов материалов. Режиссёры Дэниел Мирик и Эдуардо Санчес лично на протяжении восьми месяцев занимались монтажом фильма. Первый вариант монтажа был продемонстрирован на ограниченном тестовом показе. Изначально режиссёры планировали выпустить фильм как документальный, что бы сцены снятые актёрами занимали лишь небольшую часть фильма. Но после восьми месяцев работы и двух вариантов монтажа, сделанных отдельно Мириком и отдельно Санчесом, было принято решение выстроить повествование вокруг плёнок снятых актёрами. К тому времени когда был готов черновой вариант монтажа, сайт indieWIRE объявил, что фильм «Последняя трансляция» выйдет в ограниченный прокат в артхаусных кинотеатрах и будет показан на телеканале  в течение следующих трёх месяцев. Стефан Авалос, один из режиссеров «Последней трансляции», говорил, что уверен в том, что именно это событие повлияло на авторов «Ведьмы из Блэр» изменить подачу сюжета своего фильма.

После того как компания Artisan взяла «Ведьму из Блэр» в прокат, был выделен дополнительный бюджет на профессиональное сведение звука и съёмки альтернативных концовок. В своей статье Сара Кендзиор утверждала, что тот факт, что «Ведьма из Блэр» была выбрана на Сандэнсе, является подозрительным. Она говорит, что «Последняя трансляция» «серьезно рассматривался для показа в полночь на кинофестивале Сандэнс, пока в последнюю минуту не был снят с показа». Год спустя на полуночном показе была представлена «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Продюсер «Ведьмы» Пирсон являлся тогда членом отборочного комитета фестиваля, он вполне мог преследовать собственные интересы, протаскивая фильм на Санденс.

Маркетинг 
«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» считается первым крупным фильмом, который продвигался в основном через интернет.  стал исполнительным продюсером в мае 1998 года и привлек фирму Clein & Walker, занимающуюся связями с общественностью. В июне был запущен официальный сайт фильма, на котором были представлены фальшивые полицейские отчёты, а также интервью в стиле «новостной хроники» и вопросы о «пропавших» студентах. Эти материалы дополнили «найденные плёнки» фильма и вызвали споры в интернете о том, является ли картина документальным фильмом о реальной жизни или вымыслом. Часть отснятого материала была показана на  в июне. Во время показа фильма создатели проводили различные рекламные кампании, чтобы преподнести события в фильме как реальные, включая распространение листовок на фестивалях, таких как Санденс, с просьбой к зрителям сообщить любую информацию о «пропавших» студентах.Тактика кампании заключалась в том, что зрителям с помощью объявлений о пропаже людей сообщали, что герои фильма на самом деле пропали во время поисков в лесу ведьмы из Блэр. На странице IMDb актёры также значились как «пропавшие без вести, предположительно мёртвые» в первый год после выхода фильма. На официальном сайте фильма были размещены материалы, в которых актёры, выдающие себя за полицейских и следователей, дают показания о своих делах, а также общие детские фотографии актёров, чтобы добавить ощущение реалистичности. К августу 1999 года сайт посетило 160 миллионов человек.

После того как компания Artisan стала дистрибьютером фильма,  разработал и реализовал уникальную стратегию распространения. Трейлер фильма появился на сайте  2 апреля 1999 года, а сам фильм был показан в 40 колледжах США, чтобы привлечь внимание общественности. Третий, 40-секундный трейлер был показан перед фильмом «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» в июне 1999 года. USA Today позже написала, что «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» был первым фильмом, который стал вирусным, несмотря на то, что он был снят до появления многих технологий, способствующих таким явлениям.

Анализ 
По мнению некоторых критиков чувствуется, что на фильм оказала влияние литература XVIII века, в частности эпистолярный роман. Читатель таких романов слышит историю только с одной точки зрения — главного героя, который «пишет» письмо или запись в дневнике. Собственно такой записью и является весь фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». В прошлом людьми часто предпринимались попытки выдать за реальность какой-либо ложный продукт. Например в начале ХХ века делалось много фотографий якобы реальных привидений. Многие воспринимали эти фотографии как доказательство существования призраков, в то время как другие пытались выяснить «правду», стоящую за тем, что изображено на фотографиях. Аналогичным образом первые зрители воспринимали и данный фильм, кто-то воспринял его как документальную картину. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», также как и радиопостановка «Война миров» Орсона Уэллса в 1938 году преподносит показанные события как реальный факт. Имитация достоверности, также как и в случае с «Войной миров» сработала благодаря правильной рекламной кампании, которая преподносила фильм как настоящую найденную плёнку и благодаря самой съёмке фильма в документальной манере. Существует множество историй о том, как люди приезжали в город Бёркиттсвиль, где происходят события фильма, чтобы разыскать студентов. С тех пор поклонники фильма даже неоднократно крали знак «Добро пожаловать» в Бёркиттсвиле.

Другим известным фильмом эксплуатирующим жанр найденной плёнки, который вышел задолго до «Ведьмы из Блэр» был «Ад каннибалов» (1980) Руджеро Деодато. Он частично имитировал документальные съёмки журналистов, которые пропали в джунглях Амазонки. Также этот фильм известен тем, что он буквально стирает грань между вымыслом и реальностью, из-за того, что во время съёмок использовались кадры реального убийства животных вперемешку с правдоподобными спецэффектами убийства людей. Кинокритик Питер Тернер утверждает, что «Ад каннибалов» оказал значительное влияние на режиссёров Мирика и Санчеса. Также оказали существенное влияние различные международные движения новой волны в истории кинематографа, такие как итальянский неореализм и французская новая волна. Как и эти фильмы, «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» снимался с помощью ручных камер, в естественном освещении, а значительная часть сценария была импровизацией. Поскольку зрители, и особенно поклонники ужасов, всё больше принимают насилие на экране, создатели фильмов ужасов ищут новые способы напугать и шокировать свою аудиторию. Создавая у зрителя жуткое ощущение, что увиденное им может быть реальными кадрами смерти и пыток, они выводят фильмы ужасов на новую территорию для поклонников жанра. В фильме нет ни одного из традиционных сигналов, которые говорят зрителям, что они смотрят голливудский художественный фильм; даже маркетинг утверждал правдивость показанных событий. Здесь нет ни музыки, ни постановочных кадров, ни знаменитых актёров, нет ничего что помешало бы зрителю воспринимать фильм как реальность. Различие между документальным и художественным фильмом настолько размыто, что этот фильм, оказывает более сильное воздействие на зрителей, чем знакомый им жанр ужасов.

Критика 

Некоторые критики фильма сконцентрированы на его медленном темпе, повторяемости и отсутствии жёстко прописанной структуры повествования и диалогов.

Награды и номинации 
 1999 — «Награда молодёжи» (Award of the Youth) на Каннском кинофестивале
 2000 — премия «Независимый дух» за лучший дебютный фильм с бюджетом менее 500 тыс. $
 2000 — номинация на премию «Сатурн» за лучший фильм ужасов
 2000 — номинация на премию Брэма Стокера за лучший сценарий (Дэниел Мирик, Эдуардо Санчес)
 2000 — антипремия «Золотая малина» в категории «худшая актриса года» (Хэзер Донахью), а также номинация на «Золотую малину» в категории «худший фильм года»

Продолжения 
 Вскоре после выхода была снята псевдодокументальная лента «Проклятье ведьмы из Блэр» (), состоящая из «интервью» с друзьями и родственниками пропавших студентов, экспертами в области паранормальных явлений, представителями полиции.
 В 2000 году вышел сиквел фильма Книга теней: Ведьма из Блэр 2. В мировом прокате фильм заработал почти 48 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов долларов. В то же время критиками был принят отрицательно и в 2001 году номинировался на 5 премий Золотая малина, из которых «выиграл» номинацию «Худший ремейк или сиквел».
 В 2000 году вышла американская комедия Ведьма из Блэр: Фальшивка (), состоящая из нескольких коротких сюжетов, каждый из которых по-разному пародировал исходный фильм.
 В 2008 году продюсер и режиссёр Андрей Шальопа снял любительский фильм ужасов Поймать ведьму. Фильм рассказывает о группе российских студентов, которые отправились в леса Мэриленда на место трагедии 13-летней давности с целью проверить достоверность событий. Фильм имеет сходный сюжет и похожую манеру. В 2017 году вышел киноальманах «Тьма».
 В 2017 году вышло продолжение оригинальной части 1999 года под названием «Ведьма из Блэр: Новая глава». Фильм рассказывает о брате главной героини, который отправился на её поиски вместе с друзьями, заодно прихватив с собой камеры для съёмок.

Игры 
По мотивам фильмов вышел ряд компьютерных игр: Blair Witch Volume I: Rustin Parr (2000), Blair Witch Volume II: The Legend of Coffin Rock (2000), Blair Witch Volume III: The Elly Kedward Tale (2000), Blair Witch (2019).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Making of the Blair Witch Project 
 Rustin Parr — Never Given

Фильмы ужасов 1999 года
Молодёжные фильмы ужасов США
Псевдодокументальные фильмы
Фильмы о ведьмах
Фильмы о привидениях
Фильмы о студентах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1999 года
Фильмы Lionsgate Films
Независимые фильмы США
Ведьма из Блэр
Фильмы Artisan Entertainment
Фильмы в жанре найденной плёнки
Фейклор